Bissora kan syfta på följande platser:

Guinea-Bissau 

 Bissorã, ort, Oio, 
 Bissora Sector, sektor, Oio, 

Robotskapade Guinea-Bissauförgreningar